Gabriel Llompart Moragues (Palma, 1927), historiador i folklorista mallorquí membre de l'Orde dels Teatins
 Gabriel Llompart i Jaume (Inca, 1862 - Palma, 1928), religiós mallorquí que va ésser successivament bisbe de Tenerife, Girona i Mallorca